Владимир Николов може да се отнася за:
 Владимир Николов (1877 – 1929) – български актьор
 Владимир Николов (р. 1977) – български волейболист
 Владимир Николов (р. 1979) – български футболист
 Владимир Николов (р. 1980) – български скулптор и борец
 Владимир Николов – български актьор